Следи списак уметника који су студирали на Факултету уметности Универзитета у Приштини.

М
Биљана Мишић

Н
Јасмина Новокмет

Т
Томислав Трифић
Уметници
Списак